Чемпионат Абхазии по футболу 2017 — 24-й розыгрыш чемпионата Абхазии по футболу. Турнир прошел в два круга. Начался 20 марта 2017 года и закончился 29 сентября 2017 года.

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Результаты Чемпионата Абхазии по футболу
 Чемпионат Абхазии 2017
Результаты Чемпионата

Чемпионат Абхазии по футболу
2017 год в Абхазии